Dido je lahko:
 Dido - mitologija
 Dido - pevka
 HMS Dido - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 DIDO - jedrski reaktor